Dirk van Hogendorp (1761–1822) holland tábornok
Dirk van Hogendorp (1797–1845) jogász, előbbi unokaöccse
Dirk van Hogendorp (1833–1857) jogász, előbbi fia